Абдулайе Диалло:
 Диалло, Абдулайе (род. 1951) — гвинейский дзюдоист.
 Диалло, Абдулайе (род. 1992) — сенегальский футболист, вратарь. Участник чемпионата мира 2018 года.
 Диалло, Абдулайе (род. 1992) — сенегальский футболист, защитник.
 Диалло, Абдулайе (род. 1996) — сенегальский футболист, нападающий.